

Patronymie 
Mizutori est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Tetsuo Mizutori (1938-2010), acteur japonais spécialisé dans le doublage ;
 Hisashi Mizutori (1980-), gymnaste japonais.

Patronyme japonais